Отмухув () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Нысский повят, Опольское воеводство. Население — 14 316 человек (на 2006 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бронишовице
 Букув
 Горашовице
 Гронды
 Лясковице
 Пасеки
 Рысёвице
 Янова
 Ярнолтув
 Ясеница-Гурна
 Йодлув
 Калкув
 Киюв
 Квяткув
 Лясовице
 Лигота-Велька
 Любятув
 Лонка
 Мацеёвице
 Малежовице-Мале
 Мешно
 Надзеюв
 Каменна-Гура
 Нерадовице
 Пётровице-Ныске
 Кракувковице
 Ратновице
 Сарновице
 Седлец
 Сушковице
 Старовице
 Сливице
 Уляновице
 Вежбно
 Звежинец
 Вуйцице
 Звановице

Соседние гмины 
 Гмина Глухолазы
 Гмина Каменник
 Гмина Ныса
 Гмина Пачкув
 Гмина Пакославице
 Гмина Зембице

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Опольского воеводства
Нысский повет